Луцій Волузій Сатурнін () — традиційне чоловіче ім'я в  давньоримському роду нобілів Волузіїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Луцій Волузій Сатурнін (60 рік до н. е. — 20 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул-суфект 12 року до н. е.
 Луцій Волузій Сатурнін (38 рік до н. е. — 56 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул-суфект 3 року
 Луцій Волузій Сатурнін (? — після 87) — державний діяч Римської імперії, консул 87 року
 Луцій Волузій Сатурнін (друга половина 1 століття до н. е. — перша половина 1 століття н. е.) — державний діяч Римської імперії, великий понтифік
 Луцій Волузій Сатурнін (друга половина 1 століття — перша половина 2 століття) — державний діяч Римської імперії, авгур та консул-суфект

Див. також 
 Луцій Волузій — список осіб, що мали спільний преномен та номен Луцій Волузій ()